Szwajcaria:
 Ecublens – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne 
 Ecublens – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Ouest lausannois 

Osoby:
 Nantelmus z Ecublens – szwajcarski biskup
 Wilhelm z Ecublens – szwajcarski biskup

Inne:
 Ecublens – ród